State property - Sulle strade di Philadelphia (State Property) – film del 2002 diretto da Abdul Malik Abbott
 State Property – colonna sonora del film State property – Sulle strade di Philadelphia
 State Property – gruppo musicale